

Sigle 
 Azienda Elettrica Municipale di Spoleto, antica azienda energetica  (prima AEC,  Azienda Elettrica Comunale)
 Azienda Elettrica Massagno, azienda energetica Svizzera
 Azienda Elettrica Municipale, antica azienda energetica di Milano, poi Aem
 Azienda Energetica Metropolitana Torino, antica azienda energetica di Torino, poi Iren
 A&M, nome con cui è nota la casa discografica A&M Records

Codici 
 aem – codice ISO 639-3 della lingua arem